Sezon (1942/1943) był 40. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Królestwa Węgier. Tytuł obroniła drużyna Weisz Manfréd FC Csepel. Tytuł króla strzelców zdobyli Jenő Jenőfi (Vasas SC) oraz Gyula Zsengellér (Újpest FC), którzy strzelili po 26 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1942 w piłce nożnej
1943 w piłce nożnej